Guglielmo d'Olanda può fare riferimento a:
Guglielmo I d'Olanda, conte d'Olanda dal 1203 al 1222
Guglielmo II d'Olanda, conte d'Olanda dal 1235 al 1256 e Re dei Romani dal 1254
Guglielmo III d'Olanda, conte d'Hainaut e d'Olanda dal 1302 al 1337
Guglielmo IV d'Olanda, conte d'Hainaut e d'Olanda dal 1337 al 1345